Hagenbeck bezeichnet:
 Tierpark Hagenbeck, einen 1907 eröffneten, Zoo in Hamburg
 Haus Hagenbeck, eine Burgruine in Dorsten
 Zeche Vereinigte Hagenbeck, ein ehemaliges Bergwerk in Essen-Altendorf
 Unsere Hagenbecks, eine deutsche Fernsehserie (ZDF, 1991–1994), die im Hamburger Zoo spielt

Hagenbeck ist der Name folgender Zirkusse:
 Circus Carl Hagenbeck, ein deutscher Zirkus
 Circus Wilhelm Hagenbeck, ein deutscher Zirkus (später Circus Willy Hagenbeck)
 Circus Hagenbeck-Wallace, ein amerikanischer Zirkus

Hagenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Claes Carl Hagenbeck (1810–1887), deutscher Unternehmer und Begründer des Hagenbeckschen Tierhandels
 Carl Hagenbeck (1844–1913), deutscher Tierhändler, Völkerschauimpresario, Zoo- und Zirkusdirektor
 Heinrich Hagenbeck (1875–1945), beide Söhne Inhaber der Firma Carl Hagenbeck
 Carl Heinrich Hagenbeck (1911–77), mit Carl Lorenz Mitinhaber der Firma Carl Hagenbeck
 Carl Claus Hagenbeck (* 1941), deutscher Tier-Mediziner und Zoodirektor
 Lorenz Hagenbeck (1882–1956), beide Söhne Inhaber der Firma Carl Hagenbeck
 Carl Lorenz Hagenbeck (1908–48), mit Carl Heinrich Mitinhaber der Firma Carl Hagenbeck
 Dietrich Hagenbeck (* 1933), Co-Zoodirektor von 1956 bis 1982
 Herbert Hagenbeck (1911–41), Leiter des Zirkus Carl Hagenbeck
 Erich Hagenbeck (* 1912), Leiter des Zirkus Carl Hagenbeck 1941 bis 1953
 Wilhelm Hagenbeck (1850–1910), Tierhändler, Dompteur, Zirkusbesitzer, erfand Zentralkäfig zur Vorführung von Raubtierdressuren, deutscher Zirkusdirektor, Sohn von Gottfried
 Willy Hagenbeck (1884–1965), deutscher Zirkusdirektor, Sohn von Wilhelm Hagenbeck
 Christiane Hagenbeck (1846–1905), deutsche Vogelhändlerin, Schwester von Carl Hagenbeck
 John Hagenbeck (1866–1940), deutscher Tierhändler, Plantagenbesitzer, Filmproduzent und Schriftsteller, aus der zweiten Ehe von Carl Hagenbeck
 John George Hagenbeck (1900–1959), Schiffshändler und Veranstalter von Völkerschauen
 Gustav Hagenbeck in Hamburg, aus der zweiten Ehe von Carl Hagenbeck
 Stephan Hering-Hagenbeck (* 1967), deutscher Zoologe, zoologischer Direktor des Tierparks Hagenbeck, Direktor des Tiergartens Schönbrunn

 Franklin L. Hagenbeck (* 1949), General der US-Army